Michel Lelong (prêtre) (1925-2020), un prêtre catholique et un père blanc qui consacré sa vie au dialogue islamo-chrétien
 Michel Lelong (général) (1843-1929), un général français

Voir aussi